Фантомът от Операта може да се отнася за:
 Фантомът от Операта, роман от Гастон Льору;
 Фантомът от Операта, мюзикъл от Андрю Лойд Уебър;

 Кино и телевизия
 Фантомът от Операта, ням филм от 1925 година;
 Фантомът от Операта, американски филм от 1943 година;
 Фантомът от Операта, британски филм от 1962 година;
 Фантомът от Операта, телевизионен филм от 1983 година;
 Фантомът от Операта, американски филм от 1989 година;
 Фантомът от Операта, минисериал от 1990 година;
 Фантомът от Операта, италиански филм от 1998 година;
 Фантомът от Операта, филм от 2004 година.